Kavala steht für: 

 Kavala, eine Stadt in Nordgriechenland
 Kavala (BAO), eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) der Polizeidirektion Rostock von 2007
 Kavala (Präfektur), eine ehemalige griechische Präfektur
 Kavala (Regionalbezirk), einen Regionalbezirk der griechischen Region Ostmakedonien und Thrakien

Kavala ist der Familienname folgender Personen:
 Osman Kavala (* 1957), türkischer Unternehmer und Mäzen